Rodan ist der Name von:
 Rodan (um 1163), siehe Liste der Bischöfe von Nin

Rodan ist der Familienname folgender Personen:
 Gideon Rodan (1934–2006), US-amerikanischer Biochemiker und Osteopat
 Jay Rodan (* 1974), südafrikanischer Film- und Theaterschauspieler
 Joseph Rodan (* 1951), fidschianischer Sprinter
 Martin Rodan (* 1947), israelisch-slowakischer Romanist und Hochschullehrer
 Mendi Rodan (1929–2009), israelischer Violinist und Dirigent rumänischer Herkunft
 Paul Rosenstein-Rodan (1902–1985), österreichischer Ökonom

Rodan steht für:
 Rodan (Filmmonster) (auch Radon), das zweite Filmmonster nach Godzilla aus dem japanischen Toho-Filmstudio
 Die fliegenden Monster von Osaka (Alternativtitel: Rodan), japanischer Monsterfilm aus dem Jahr 1956 von Ishirō Honda

Siehe auch:
 Rhodan